Elo og ELO kan henvise til følgende artikler:

 ELO – Erhvervslejernes Landsorganisation
 Elo-rating – et ratingsystem for skakspillere og computerspillere
 Arpad Elo – skaberen af ratingsystemet ELO-rating
 Michael Elo – en dansk musiker og tegnefilmsdubber.
 Electric Light Orchestra – et engelsk band
 World Football Elo Ratings – et ratingsystem for herrelandshold i fodbold